St. German oder Sankt German steht für:

 St. German (Speyer), Gotteshaus in Speyer, Deutschland
 Burg St. German, Rheinland-Pfalz
 Sankt German, Ortsteil von Raron, Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz
 Sankt German, deutsche Name von Châtel-Saint-Germain, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich

Siehe auch:
 St. Germain